

Patronymes 

 Alexandre Abaza (1821-1895), homme politique russe ;
 Alexis Mikhaïlovitch Abaza (1853-1915), amiral et homme politique russe ;
 Sayed Abaza, joueur de football international égyptien.

Autres 
 Abaza, ville russe de Khakassie
 Abaza, langue caucasienne